Niemcy:
 Berlin-Spandau – dzielnica Berlina
 Berlin-Spandau – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Spandau